Бранилац титуле Јелена Јанковић је изгубила у трећем колу од Акгул Аманмурадове. Титулу је освојила Ким Клајстерс савладавши у финалу Марију Шарапову, 	2–6, 7–6(4), 6–2.

Носиоци 
Првих осам носилаца су слободни у првом колу.

  Јелена Јанковић (треће коло)
  Каролина Возњацки (треће коло)
  Јелена Дементјева (друго коло)
  Ким Клајстерс (побједница)
  Франческа Скјавоне (друго коло)
  Вера Звонарјова (треће коло)
  Агњешка Радвањска (треће коло)
  Ли На (треће коло)

<li> Викторија Азаренка (прво коло)
<li> Марија Шарапова (финале)
<li> Флавија Пенета (четвртинале)
<li> Јанина Викмајер (четвртинале)
<li> Шахар Пер (треће коло)
<li> Араван Резај (прво коло)
<li> Нађа Петрова (прво коло, предала)
<li> Марион Бартоли (четвртинале)

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија 2010.
Отворено првенство Синсинатија — жене појединачно